Макрокранионы (, от  — большой череп) — род вымерших млекопитающих из семейства Amphilemuridae отряда прыгунчиков. Ископаемые остатки, относимые к роду, найдены в верхнепалеоценовых — нижнеэоценовых отложениях (59,2—47,8 млн лет назад) Франции и эоценовых отложениях (56,0—37,2 млн лет назад) Бельгии и США.

Систематика 
 
Филогенетические отношения между видами, для которых имеется достаточно материала, можно изобразить с помощью кладограммы:

Классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на ноябрь 2020 года в род включают 7 вымерших видов:
 
  
  [syn. , ]
  [syn. ]
 
 
  [syn. , ]

Отдельные представители 
  (карьер Мессель) — животное с длинными ногами, способное к быстрому бегу. В длину около 16 сантиметров, был покрыт шерстью и не обладал колючками. Был, вероятно, всеяден. Исследование обнаруженного экземпляра остатков показало, что незадолго до смерти животное ело рыбу.
  (карьер Мессель) — около 9 сантиметров длиной, с колючками. Передвигался на двух длинных задних ногах. В желудке обнаружены останки муравьёв; возможно, был насекомояден.
  — самый ранний известный вид (верхний палеоцен — нижний эоцен), остатки обнаружены на территории Бельгии.
  и  известны только по нижним молярам.

См. также 
 Pholidocercus hassiacus

Примечания 

†
Вымершие афротерии
Млекопитающие палеоцена
Млекопитающие эоцена
Фоссилии из палеоценовых отложений Франции
Фоссилии из эоценовых отложений Бельгии
Фоссилии из эоценовых отложений США
Фоссилии из эоценовых отложений Франции
Роды млекопитающих